Джу́лиан Де́йна Уи́льям Макмэ́хон ( ; род. , Сидней) — австралийский актёр.

Биография

Ранние годы 
Джулиан — второй из трёх детей в семье. У него есть старшая сестра Мелинда и младшая сестра Дебора. Отец Джулиана, сэр Уильям Макмэхон (1908—1988), был премьер-министром Австралии с марта 1971 по декабрь 1972 года.

После окончания школы Джулиан изучал право в Сиднейском университете, но после первого года обучения ему стало скучно и он подался в модельный бизнес, работая прежде всего в коммерческих радиопередачах. В 1987 году он занимался модельным бизнесом в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Милане, Риме, Париже и других международных центрах моды. Несколько лет был лицом джинсовой марки Levis.

Карьера 
Его появление на телевидении в рекламе джинсов сделало его достаточно популярным на родине. Настолько, что он получил роль в австралийской «Династии» — сериале, в котором он сыграл богатого наследника. После работы над этим сериалом в течение 18 месяцев он перешёл в «Домой и в путь», другой успешный сериал, за роль в котором получил премию от национального журнала как лучший актёр. В этом же сериале снималась его будущая жена — Данни Миноуг.

Позже Джулиан играл на сцене, появлялся в музыкальной версии «Домой и в путь» в Англии, также играл в «Love Letters» в Сиднее и Мельбурне. Затем снялся в главной роли в фильме «Exchange Lifeguards», после этого он приехал в Лос-Анджелес попытать счастья в американских проектах. В 1992 году его взяли на NBS на роль Яна Райана в дневной драматический сериал «Другой мир». Двумя годами позже он оставил сериал, чтобы появиться в различных спектаклях в Лос-Анджелесе. Он также играл в кинофильмах «Women in Control» и «Magenta» перед получением роли в «Профиль убийцы».

Но настоящая слава пришла к Макмэхону, когда в 2000 году Аарон Спеллинг пригласил его в телесериал «Зачарованные». Контракт был подписан всего на один третий сезон, но его герой Коул Тёрнер настолько понравился зрителю, что было принято решение продлить контракт ещё на два полных сезона: четвёртый и пятый, однако Макмэхон недоснялся до конца пятого сезона. Причина раннего ухода из «Зачарованных» не разглашается (неофициально сообщалось, что Макмэхону просто надоело сниматься).

В 2003 году Джулиан получает главную роль в телевизионной драме «Части тела», сериал рассказывает о невероятных чудесах в сфере пластической хирургии и вечном противостоянии характеров двух молодых и амбициозных врачей — Кристиана Троя и Шона Макнамары.

В 2005 и 2007 годах снялся в роли доктора Виктора фон Дума в фильмах «Фантастическая четверка» и «Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера». В 2007 году сыграл вместе с Сандрой Буллок в нашумевшем триллере «Предчувствие».

Несколько лет Макмэхон появлялся в кинематографе, играя эпизодические роли, которые не были особо запоминающимися для зрителей. Но в 2018 году в прокат вышел «ФБР» — новый американский драматический телесериал, созданный Диком Вульфом, где Макмэхон перевоплотился в специального агента Джесса Лакруа. Роль Джулиана также должна была стать эпизодической, но создателям настолько понравилась его игра в амплуа спецагента, что телеканал CBS объявил о создании спин-оффа «ФБР» — «ФБР: Самые разыскиваемые преступники», с Макмэхоном в главной роли. Зрители оценили сериал весьма положительно и 6 мая 2020 года CBS продлил телесериал на второй сезон.

Личная жизнь 
С 2 января 1994 по 12 августа 1995 год Джулиан был женат на певице Данни Миноуг.

С 22 декабря 1999 по 7 января 2002 год Джулиан был женат на актрисе Брук Бёрнс. У бывших супругов есть дочь — Мэдисон Элизабет МакМэхон (род.09.06.2000).

С 28 июня 2014 года актёр женат на Келли Паньягуа, с которой встречался более 11 лет.

Кроме того, актёра связывали романтические отношения с коллегой по сериалу «Зачарованные» Шеннен Доэрти.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Киноактёры Австралии
Дети премьер-министров Австралии